Международный кубок чемпионов 2018 () — товарищеский международный футбольный клубный турнир, проходивший с 21 июля по 11 августа в США, Сингапуре, Австрии, Италии, Ирландии, Португалии, Франции и Испании. Турнир состоял из 27 матчей. В нём приняли участие 18 европейских команд. Победителем турнира стал английский клуб «Тоттенхэм».

Команды

Турнир

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Автоголы 

  Марсело ( Олимпик Лион) в матче с  Бенфикой
  Антуан Бернед ( ПСЖ) в матче с  Атлетико Мадридом
 Даниэль Карвахаль ( Реал Мадрид) в матче с  Ювентусом

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2018 год в футболе
Международный кубок чемпионов